Castle of Park steht für folgende Gebäude in Schottland:
 Castle of Park (Dumfries and Galloway), Tower House in Glenluce (Council Area Dumfries and Galloway)
 Castle of Park (Aberdeenshire), Herrenhaus in Cornhill (Council Area Aberdeenshire)